Карачуново — название населённых пунктов:

Россия 
 Карачуново — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Карачуново — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Карачуново — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 
 Карачуновка — исчезнувшее село, затоплено водами Карачуновского водохранилища.
 Карачуницы